Barney Williams (roeier), een Canadees roeier
 'Barney Williams', pseudoniem dat de songwriter Luther Dixon soms gebruikte